Катерина Владимировна Володько (до смены на фамилию мужа — Бондаренко); (); род. 8 августа 1986, Кривой Рог) — украинская теннисистка; победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2008); победительница шести турниров WTA (два — в одиночном разряде); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2004).

Общая информация 
Катерина — младшая из трёх дочерей Владимира и Натальи Бондаренко; её сестёр зовут Валерия и Алёна. Родители постепенно привели всех троих в теннис, а Катерина впервые взяла ракетку в руки в четыре года.

Украинка замужем; 20 мая 2013 года у неё и её супруга Дениса родился первенец — дочь Карина. 25 марта 2019 года Катерина во второй раз стала мамой. Спортсменка родила в американском штате Северная Каролина дочь Еву.

Награды и премии
Награждена Орденом «За заслуги» III степени (2008).

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Профессиональную карьеру Катерина начала в 2000 году. В декабре 2002 года она выиграла первый титул на турнирах цикла ITF. В феврале 2003 года Бондаренко прошла квалификационный отбор на турнир в Боготе и таким образом дебютировала в WTA-туре. В первом матче на таком уровне она проиграла Каталине Кастаньо. В 2004 году 17-летняя украинка выиграла юниорские соревнования Уимблдонского турнира и стала лидером юниорского тенниса. В феврале 2005 года ей удалось выйти в четвертьфинал турнира в Мемфисе. В апреле того же года она сыграла первые матчи за сборную Украины в отборочном раунде Кубка Федерации. Дебют на взрослом турнире серии Большого шлема состоялся для Бондаренко в июне 2005 года, когда она прошла три раунда квалификации для участия в Уимблдонском турнире. В первом раунде она встретилась с опытной испанской теннисисткой Кончитой Мартинес и проиграла ей в двух сетах. В октябре Катерина смогла сыграть в 1/4 финала в Ташкенте.

Летом 2006 года Бондаренко сыграла на Уимблдонском турнире, где вышла во второй раунд. В октябре того же года она второй сезон подряд вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте. В декабре Катерина смогла выиграть титул на 75-тысячнике ITF в Дубае. В феврале 2007 года, начав с квалификации, Бондаренко смогла пройти в 1/4 финала на турнире в Дохе. Это позволило Катерине войти в первою сотню мирового рейтинга. В мае на Открытом чемпионате Франции она проиграла во втором раунде швейцарской спортсменке Патти Шнидер. На Уимблдоне она выбыла в первом раунде, уступив россиянке Динаре Сафиной. На Открытом чемпионате США Бондаренко вновь проиграла Сафиной, но уже в матче второго раунда. В начале октября Катерина неплохо сыграла на турнире в Штутгарте, который она начала с квалификации. В матче второго раунда она обыгрывает № 5 в мире на тот момент Ану Иванович и вышла в 1/4 финала. По итогам сезона она заняла 44-е место.

2008—2012 (победа в Австралии) 
В начале 2008 года Катерина совместно со своей сестрой Алёной смогла преподнести сюрприз и выиграть парный Большой шлем на Открытом чемпионате Австралии.

После этого успеха сёстры Бондаренко стали победительницами парных соревнований в Париже. Там же, но в одиночном разряде, Катерина смогла выйти в четвертьфинал. На Открытом чемпионате Франции 2008 года она проиграла в первом раунде Динаре Сафиной, а в парном розыгрыше Алёна и Катерина Бондаренко смогли выйти в полуфинал. В июне Катерина смогла выиграть свой первый и пока единственный индивидуальный титул на соревнованиях WTA. Происходит это на травяном турнире в Бирмингеме, где на пути к главному призу соревнований украинская спортсменка переиграла Энн Кеотавонг, Саманту Стосур, Мелинду Цинк, Петру Цетковскую, Марину Эракович и в финале бельгийку Янину Викмайер (7-6(7), 3-6, 7-6(4)). На Уимблдонском турнире Бондаренко проигрывает на стадии второго раунда Светлане Кузнецовой. В августе Катерина приняла участие в первых для себя Олимпийских играх, которые проходили в Пекине. В одиночных соревнованиях она проиграла уже на старте россиянке Елене Дементьевой, которая по итогу стала Олимпийской чемпионкой. В парном разряде сёстры Бондаренко остановились в шаге от медалей Олимпиады. Они смогли выйти в полуфинал, где проиграли ещё одним сёстрам Винус и Серене Уильямс, а в борьбе за бронзовую медаль уступили китаянкам Чжэн Цзе и Янь Цзы. На Открытом чемпионате США Катерина уже в первом раунде сразилась с Сереной Уильямс и проиграла ей. По итогам сезона она заняла 63-е место в одиночном и 10-е в парном рейтингах.

В начале января 2009 года сёстры Бондаренко вышли в парный финал на турнире в Хобарте. На Открытом чемпионате Австралии Катерина смогла в первом раунде обыграть представительницу топ-10 Агнешку Радваньскую и в целом впервые добраться до третьего раунда. На Открытом чемпионате Франции она также прошла в третий раунд, где Радваньская смогла взять реванш у украинской теннисистки. На Уимблдоне она во втором раунде уступила Винус Уильямс. В июле сёстры Бондаренко сыграли парный финал на турнире в Будапеште, а на турнире в Праге завоевали титул. Там же в одиночках Катерина смогла выйти в четвертьфинал. В августе на турнире в Торонто Бондаренко смогла выиграть третью ракетку мира Винус Уильямс в матче второго раунда. На Открытом чемпионате США Катерина смогла впервые выйти в четвертьфинал Большого шлема. В первых раундах она обыграла Ану Иванович, Шенай Перри, Анастасию Родионову и Хиселу Дулко. В борьбе за выход в полуфинал Бондаренко проигрывает Янине Викмайер. В конце сентября украинской теннисистке удалось обыграть № 4 в мире Елену Дементьеву на турнире в Токио. По итогам сезона 2009 года Бондаренко заняла наивысшее в карьере — 29-е место в одиночной классификации.

Австралийский чемпионат 2010 года завершился для Бондаренко во втором раунде. Также она выступила в мае на Ролан Гаррос, а на Уимблдоне выбыла уже на старте. На Открытом чемпионате США Катерина сумела в первом раунде обыграть № 9 в мире Ли На, а уже в следующем раунде сама проиграла Доминике Цибулковой. Неоднозначные выступления в сезоне сказались на рейтинге украинки и она выбыла из первой сотни. В начале 2011 года Катерина вышла в четвертьфинал на турнире в Окленде. Затем на турнире в Хобарте она вышла в парный финал в дуэте с Лигой Декмейере. На Открытых чемпионатах Австралии и Франции 2011 года она выбывает в первом раунде. На Уимблдоне у Катерины получилось выйти в третий раунд. В июле Бондаренко дважды вышла в четвертьфинал на турнирах в Будапеште и Баку, а также в один полуфинал на турнире в Бадгастайне. Открытый чемпионат США закончился для неё на стадии второго раунда.

На Открытом чемпионате Австралии 2012 года Бондаренко выбывает в первом раунде. Также она выступила и на Ролан Гаррос, а на Уимблдоне прошла чуть дальше — во второй раунд. На Олимпийских играх в Лондоне Бондаренко в первом раунде проиграла шестой ракетке мира Петре Квитовой. В первом раунде заканчивается для неё и Открытый чемпионат США. После этого Катерина взяла паузы в выступления в связи с рождением дочки и вновь вышла на корт в апреле 2014 года.

2014—2017 (возвращение на корт) 

По возвращении на корт Бондаренко набирала игровую форму на турнирах цикла ITF и в октябре 2014 года она смогла выиграть один 25-тысячник и один 50-тысячник. В начале мая 2015 года она смогла выйти в парный финал турнира в Праге в альянсе с Евой Грдиновой. В июле, победив в квалификационном отборе, Бондаренко прошла в четвертьфинал на турнире в Стамбуле и смогла обыграть в первом раунде первого номера посева Винус Уильямс. В августе она прошла отбор на Открытый чемпионат США и впервые после возвращения выступила в основной сетке Большого шлема. В первом раунде Катерина переиграла Юлию Путинцеву, а в следующем проиграла второй ракетке мира Симоне Халеп. После турнира Бондаренко смогла вернуться в топ-100 мирового рейтинга. В сентябре она сыграла в 1/4 финала в Токио.

На Открытом чемпионате Австралии 2016 года Бондаренко победила Айлу Томлянович и Светлану Кузнецову. В третьем раунде она проиграла швейцарской теннисистке Белинде Бенчич. В марте на турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, учитывая квалификацию, Катерина смогла выиграть пять матче подряд, дойдя до четвёртого раунда, где её останавливает № 1 в мире Серена Уильямс. На Открытом чемпионате Франции она победила в первом раунде седьмую ракетку мира Роберту Винчи, но далее не справилась с немкой Анникой Бек. На Уимблдоне украинка проигрывает уже на старте турнира, а на Открытом чемпионате США пробралась в третий раунд. Летом она смогла сыграть в одном парном финале в дуэте с Чжуан Цзяжун на турнире в Нью-Хейвене.

На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Бондаренко выбывает после матча первого раунда.

2018 год

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разрядке Катерина Бондаренко дошла до третьего круга, где проиграла 20-й сеянной Магдалене Рыбариковой из Словакии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (10)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (11)

Победы (4)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (12)

Победы (5)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 12 сентября 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Профиль на теннисном портале Украины

Теннисисты Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Зал славы украинского тенниса
Персоналии:Харьков